Schwäbischer Dichterkreis steht für:

 Schwäbischer Dichterkreis, anderer Name für Schwäbische Dichterschule an der Universität Tübingen (1805–1808)
 Schwäbischer Dichterkreis (1938), Zusammenschluss schwäbischer Schriftsteller (1938–1945)